Къмюнити Шийлд 2013 е 91-вото издание на ежегодния турнир за Суперкупата на Англия или както е по-известен Къмюнити Шийлд.

На терена се противопоставят шампиона на първенството Манчестър Юнайтед срещу носителя на купата Уигън Атлетик. Двубоят се играе на 11 август 2013 на Уембли.

Манчестър Юнайтед печели трофея за рекорден 16 път индивидуално и 20 общо след победа с 2–0 с голове на Робин ван Перси. Мачът ще е запомнен с това, че новия треньор на Юнайтед Дейвид Мойс печели първата си титла в първия си официален мач за клуба след оттеглянето на предишния треньор на клуба сър Алекс Фъргюсън след края на сезон 2012/13.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2012/13
 ФА Къп 2012/13

Източници 

2013
Сезон 2013/14 във футбола
Турнири по футбол в Лондон
ФК Манчестър Юнайтед
ФК Уигън Атлетик